Александр Николаевич Завалищин (род. 1947) — советский и российский учёный-металлург, доктор технических наук, профессор.

Автор более 90 научных работ, а также нескольких патентов и изобретений.

Биография 
Родился 12 августа 1947 года в городе Магнитогорске, Челябинской области.

Образование 
Окончил магнитогорскую среднюю школу № 4 в 1964 году. В 1969 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт (МГМИ, ныне Магнитогорский государственный технический университет) по специальности «металловедение, оборудование и термическая обработка металлов». В 1975 году в Киевском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование возможности борирования высокопрочных чугунов с шаровидным графитом». В 2005 году в Центральном научно-исследовательском институте тяжелого машиностроения в Москве защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие теории и технологии формирования структуры и свойств покрытий на металлах в условиях ударно-фрикционного взаимодействия инструмента с поверхностью». Влияние на Завалищина как ученого оказали его учителя: профессора Г. И. Иванцов, В. Г. Пермяков и В. Н. Гриднев.

Деятельность 
По окончании МГМИ, продолжил в нём работать и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой металловедения и термообработки металлов, проработав в этой должности с 1985 по 1994 годы. В настоящее время А. Н. Завалищин работает профессором кафедры литейного производства и материаловедения, где преподает дисциплины "Теория строения материалов" и "Технология термообработки на металлургических заводах".

Исследования Завалищина принадлежат к научной школе, изучающей управление структурой и свойствами горячекатаной стали. Результаты его научных исследований внедрены в
производство в прокатных цехах  Магнитогорского металлургического комбината, а также на Магнитогорском метизном заводе.

В 2005 году был награждён знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Примечания

Ссылки 
 НАУЧНАЯ ЭЛИТА Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова 

Выпускники Магнитогорского технического университета
Преподаватели Магнитогорского технического университета
Доктора технических наук